Scutellomusca este un gen de muște din familia Muscidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Note 

Scutellomusca